Osoby o tym nazwisku:
 Josip Šolc – jugosłowiański piłkarz, wojskowy, olimpijczyk
 Václav Šolc – czeski poeta

Inne:
 (3490) Šolc – planetoida z grupy pasa głównego asteroid